Сезон 2020/21 стал для «Миннесоты Уайлд» 21-м в Национальной хоккейной лиге. В межсезонье, после 15 проведённых сезонов, команду покинул её капитан Микко Койву. На его место был назначен защитник Джаред Спёрджон.

Из-за продолжающейся пандемии коронавируса, «Миннесота», а также «Анахайм Дакс», «Аризона Койотис», «Вегас Голден Найтс», «Колорадо Эвеланш», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Сент-Луис Блюз» были определены в Западный дивизион где каждая команда провела по 56 матчей регулярного чемпионата только с соперниками по дивизиону.

Первоначально для «Уайлд» регулярный чемпионат должен был завершиться 8 мая 2021 года, однако в первой половине февраля в клубе произошла вспышка COVID-19, из-за чего были перенесены 6 матчей, последний из которых состоялся 13 мая. В итоге «Миннесота» завершила чемпионат на 3-м месте в своём дивизионе набрав 75 очков и второй год подряд обеспечила себе участие в плей-офф.

Соперником в первом раунде стал «Вегас Голден Найтс», которому «Уайлд» проиграли в семи матчах, уступая по ходу серии со счётом 1-3.

Турнирное положение

Расписание и результаты матчей

Регулярный чемпионат

Плей-офф

Текущий состав

Статистика игроков

Полевые игроки

Вратари 

†Игрок пришёл в команду по ходу сезона. Статистика указана только за «Миннесоту».
‡Игрок ушёл из команды по ходу сезона. Статистика указана только за «Миннесоту».

Сделки

Обмены

Свободные агенты

Пришли

Ушли

Драфт отказов

Ушли

Подписание контрактов

Драфт

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт «Миннесоты Уайлд» 

М
Сезоны «Миннесота Уайлд»
2020 год в хоккее
2021 год в хоккее